Кубок России по футболу 2017/2018 — футбольный турнир, который проводится по системе с выбывaнием, начиная с 1/256 финала.

Финал прошёл 9 мая 2018 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

В начале мая 2018 стало известно, что победитель Кубка России по футболу 2017/2018, не сможет сыграть в групповом этапе Лиги Европы, а в еврокубках будет участвовать команда, занявшая шестоe место в чемпионате.

Лучший бомбардир Кубка — Александр Соболев, забивший 4 мяча: 3 за «Томь» и 1 за «Крылья Советов».

Представительство клубов по лигам 
① Премьер-лига (РФПЛ): 16 клубов;
② Первый дивизион (ФНЛ): 18 клубов (не участвуют фарм-клубы);
③ Второй дивизион (ПФЛ): 57 клубов (не участвуют фарм-клубы);
④ Третий дивизион (ЛФЛ): 3 клуба: «Динамо-Старт» (Кострома), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Аша);
⑤ Четвёртый дивизион (регион.): 2 клуба: «Белогорск» — чемпионат Амурской области, «Делин» (Ижевск) — чемпионат Удмуртской Республики.
Итого — 96 клубов.

1/256 финала 
Урал-Приволжье

* Примечание. ФК «Академия футбола им. Ю.Коноплева» засчитано техническое поражение в связи с отказом от участия в турнире.

Запад и Центр

** Примечание. ФК «Юность Москвы» засчитано техническое поражение в связи с отказом от участия в турнире.

Юг

1/128 финала 
Восток

Урал-Приволжье

Запад и Центр

Юг

«Ротор-Волгоград-2» участвовал в Кубке, поскольку является отдельным юридическим лицом и формально не связан с ФК «Ротор-Волгоград».

1/64 финала 
Восток

Запад и Центр

Урал-Приволжье

Юг

1/32 финала 
На этой стадии в турнир вступили команды ФНЛ (кроме вторых команд «Зенита» и московского «Спартака»), они провели матчи в гостях (кроме «Ротора», «Химок» и «Тюмени», составившие пары с другими клубами ФНЛ). 32 команды данной стадии образовывали 8 групп по территориальному признаку, пары внутри групп определялись жребием.

Турнирная сетка

1/16 финала 

* Матч прошёл на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена»Кубок России 2017/18. 1/16 финала. «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) , Sportbox.ru.

1/8 финала

1/4 финала 

В дни проведения матчей установилась морозная погода. Температура во время игры «СКА-Хабаровск» — «Шинник» достигла −15° С, игра «Амкар» — «Авангард» проходила при температуре −14° С. Перед матчем «Тосно» — «Луч-Энергия» температура была −13° С.

28 февраля игра «Крылья Советов» — «Спартак» была отменена за час до начала, температура составляла −15° С. Матч был перенесён на 4 апреля.

1/2 финала

Финал 

19 апреля в Доме футбола по итогам жеребьёвки номинальным хозяином поля в финале Кубка России стал футбольный клуб «Тосно».

Примечания

Ссылки 
 Кубок России 2017/2018 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Кубок России 2017/2018 на сайте ПФЛ
 Кубок России 2017/2018 на сайте РФПЛ
 Регламент Кубка России 2017/2018
Сетка кубка по зонам на сайте ПФЛ:
 Запад-Центр
 Юг
 Урал-Приволжье
 Восток
 С 1/32 финала

Кубок России по футболу
Россия